La Coppa di Israele 2022 è la 62ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano le prime otto squadre classificate dopo 11 turni della Ligat ha'Al 2021-2022.

Hapoel Gerusalemme
Hapoel Holon
Maccabi Tel Aviv
Bnei Herzliya

Hapoel Galil Elyon
Ironi Nes Ziona
Hapoel Haifa
Hapoel Tel Aviv

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2021-2022
Coppa di Lega 2021

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2022
Coppa di Israele di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Tel Aviv